Marina Volio Brenes (1944) es una historiadora, genealogista y política costarricense. Hija del general Jorge Volio Jiménez y Hortencia Brenes Louis. Se casó en primeras nupcias con Gerardo Trejos Salas y en segundas con Otto Kobe.

Cursó estudios de Historia en España y allí se doctoró. Fue Ministra de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica de 1978 a 1982 y candidata a la Presidencia de la República en las elecciones costarricenses de 1998.

Se desempeña como profesora en la Escuela de Historia y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.

Entre sus obras cabe mencionar Jorge Volio y el Partido Reformista y Costa Rica en las Cortes de Cádiz.

Ancestros hasta sus tatarabuelos

Referencias

Enlaces externos 
 

Políticos de Costa Rica
Historiadores de Costa Rica
Genealogistas de Costa Rica